Neoplan N4021 — модель городского сочленённого низкопольного автобуса особо большого класса серии N40 немецкого производителя G.Auwärter с приводом на заднюю ось.

История 
Ещё в 1987 году немецкая компания Neoplan представила два прототипа низкопольного автобуса, который был назван N421 SG II / 3N и достался Мюнхенской транспортной компании (MVG). В 1989 году кёльнские транспортные предприятия (КВБ) закупили первые 5 низкопольных автобусов типа N421 SGIII. Этот тип состоял из низкопольной передней части и высокопольной задней части, после чего он был назван N4021 и вступил в преемственность Neoplan N421. Это первая большая серия с 35 кораблями, которые пошли на бременский трамвай AG (BSAG) в 1988 году. В 1989—1990 годах компания Neoplan построила свои низкопольные автобусы с опущенным краем окна между передней и средней дверями. В этой области сиденья теперь не были расположены на пьедесталах. В 1992—1993 годах автобусы Neoplan получили новый фронт. В 1997 году N4021 был поставлен с полностью опущенным до кормы краем окна, третья дверь теперь также была бесступенчатой. Для городских заводов Вильгельмсхафена был построен вариант с сокращённым арьергардом N4018. N4021 также был построен по лицензии Neoplan Polska для восточноевропейского рынка.

Технические характеристики 
Автобус имеет бесступенчатый вход и выход на передней и средней дверях. Пандус для инвалидных колясок с моторным приводом на передней двери делает этот автобус пригодным для инвалидов. В области средней двери есть парковочное место для колясок. Дополнительно клиенты также могли заказать двигатель природного газа, поэтому здесь обозначение изменилось на N4021 CNG.

Эксплуатация 
Neoplan N4021 обслуживался различными немецкими транспортными компаниями, но теперь по большей части был вытеснен более новыми автобусами. КВБ пополнялись 10 автобусами этого типа. Сегодня эти транспортные средства, в основном, эксплуатируются в Восточной Европе. В 1999 году производство N4021 было прекращено, за ним последовал усовершенствованный тип Neoplan N4421. Он существует в различных версиях, в том числе с передней частью от автобуса Neoplan N416.

Галерея

Ссылки 

 Neoplan N4021TD на сайте Infobus.
Список покупателей городских моделей марки "Neoplan Польша".
 Клуб любителей автобусов компаний "Неоплан Польша" и "Солярис".
 Neoplan N4021 в Solaris Club.
 Официальный сервис компании "Neoplan Bus GmbH".

N4021
Сочленённые автобусы